Se conoce como Rey Dragón a:
los cinco monarcas de Bután, véase Dirigentes de Bután;
el título Druk Gyalpo, propio de los reyes de Bután;
Rey Dragón, deidad de la mitología china y asiática en general.
a Onaga, personaje de Mortal Kombat.